Омикро́н может означать:
 Омикрон — 15-я буква греческого алфавита.
 Омикрон-вариант SARS-CoV-2 — вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года.
 Звёзды:
 Омикрон Андромеды
 Омикрон Близнецов
 Омикрон Большой Медведицы
 Омикрон Весов
 Омикрон Водолея
 Омикрон Возничего
 Омикрон Волка
 Омикрон Волопаса
 Омикрон Геркулеса
 Омикрон Кита
 Омикрон Орла
 Омикрон Парусов
 Омикрон Персея
 Омикрон Северной Короны
 Омикрон Скорпиона
 Омикрон Стрельца
 Омикрон Эридана
 Омикрон² Большого Пса
 Омикрон¹ Большого Пса

См. также 
 Omikron: The Nomad Soul